Примера Дивизио 1997/98 () — третий сезон чемпионата Андорры по футболу. В турнире приняло участие 11 клубов и проходил он с осени 1997 года по 10 мая 1998 года. Чемпионом во второй раз в своей истории стал «Принсипат» и получил право играть в еврокубках, в первом отборочном раунде Кубка УЕФА 1998/99. Серебряным и бронзовыми призёрами стали клубы «Санта-Колома» и «Энкам». Чемпионат Андорры покинула команда «Андорра Ветеранс», которая заняла предпоследнее 10 место.

Лучшим бомбардиром стал Рафаэль Санчес Педроса из «Санта-Коломы», забивший 36 мячей.

Участники 

В турнире приняло участие 11 клубов. На данный момент 7 из 11 клубов прекратили существование.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Лучшие бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Андорры 1997/98 на сайте RSSSF
 Чемпионат Андорры 1997/98 на сайте foot.dk
 Чемпионаты Андорры (1995—2000) на сайте webalice.it

1997/1998